Кипърска първа дивизия 1993/94 е петдесет и шести шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Аполон Лимасол.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане 
Класиралият се на 11-о място Олимпиакос Никозия среща третия от втора дивизия АПОП Пафос. Олимпиакос остава в групата след победи с 3:2 и 2:0.

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони